Bruce Timm (né en 1961), créateur américain de dessins animés ;
 Peter Timm (né en 1950), réalisateur allemand ;
 Uwe Timm (né en 1940), un écrivain allemand ;
 Vassili Timm (1820-1895), peintre russe.